Johannes Kreidler – niemiecki duchowny rzymskokatolicki
 Johannes Kreidler – niemiecki kompozytor muzyki poważnej